Strelna (Sint-Petersburg), een plaats in Rusland
 Strelna (Kola-schiereiland), een rivier in Rusland
 Střelná, een plaats in Tsjechië